FM, Fm, fm eller .fm kan avse:

Geografi 
 Fermo (provins), ISO 3166-2:IT provinskod
 Finskt mästerskap, se Finska mästerskap
 Mikronesiens federerade stater (ISO 3166-1 landskod)
 .fm, toppdomänen för Mikronesiens federerade stater
 Shanghai Airlines (IATA:s flygbolagskod)

Musik 
 FM (musikalbum), EP-skiva av Crayon Pop
 FM (musikgrupp), ett brittiskt rockband

Teknik  
 Femtometer, längdenhet med SI-symbolen "fm"
 Fermium, ett grundämne
 Frekvensmodulering, en metod främst inom radiokommunikation
 FM-radio, sändning av rundradio
 FM-bandet, benämning på frekvensbandet 88-108 MHz för FM-radio

Övrigt 
 Fibromyalgi, ett medicinskt syndrom (ibland även FMS) som kännetecknas av långvarig smärta
 Försvarsmakten (Sverige) (FM), svenska försvarsmakten

Se även 
 Volvo FM, lastbil model